Берлаге — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Берлаге, Антоний (1805—1881) — немецкий католический богослов, профессор теологии, автор ряда трудов по религиозной тематике.
 Берлаге, Хендрик Петрюс (1856—1934) — нидерландский архитектор.
 Берлаге, Хендрик Петрюс (младший) (1896-1968) — нидерландский сейсмолог, метеоролог, сын  архитектора Х.П. Берлаге.

Топоним 
 Берлаге — крупный ударный кратер в южном полушарии на обратной стороне Луны.